Abo steht für:
 Abo, eine Bantusprache, siehe Bankon
 Abo (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Abo (Quelicai), Suco in Osttimor
 Abo (Volk), ein afrikanischer Volksstamm in Kamerun
 Abonnement, der regelmäßige Bezug einer Leistung

Orte:
 Abo (Laclede County, Missouri), in den USA
 Abo (McDonald County, Missouri), in den USA
 Abo (New Mexico), Torrance County, in den USA
 Abo (Somalia), in der somalischen Region Bari

Personen:
 Abo von Tiflis (756–786), christlicher Märtyrer und Patron der Stadt Tiflis, Georgien
 Abo Kiyokazu (1870–1948), japanischer Admiral und Politiker
 Léonie Abo (* 1945), kongolesische Widerstandskämpferin, Aktivistin und Schriftstellerin
 Maryam d’Abo (* 1960), britische Schauspielerin
 Mike d’Abo (* 1944), englischer Sänger und Songwriter
 Olivia d’Abo (* 1969), britische Schauspielerin
 Pierre Eliyya Abo-Alyonan (1840–1894), Patriarch von Babylon der chaldäisch-katholischen Kirche

Åbo steht für:
 Turku, Stadt in Finnland

abo steht für:
 Abon (ISO-639-3-Code), tivoide Sprache in Nigeria

.abo steht für:
 Applix Builder Turbo, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/A

ABO steht für:
 Flugplatz Aboisso, Elfenbeinküste nach dem IATA-Code
 Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, siehe Organisationspsychologie#Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie (ABO)

Siehe auch:
 AABO
 Abbo

ABO